Fußschelle steht für:

 Fußschelle (Instrument), ein am Fußgelenk getragenes Musikinstrument
 Fußschellen, eine Fußfessel